Daniel Pérez Masip (n. 1969), cestista spagnolo
 Daniel Eduardo Pérez Monti (n. 1984), cestista paraguaiano
 Daniel Pérez Otero (n. 1990), cestista spagnolo